Tantalus peut faire référence :
 au mot latin (repris en anglais) pour .
 à un jeu publié en 1975 par Ravensburger, de la série Casino Series.
 à Tantalus Media, un studio de développement de jeux vidéo.
 à HMS Tantalus, un sous-marin de la Royal Navy.
 à , plusieurs rivières.
 à Tantalus Fluctus, une zone sombre de Mars.
 à Tantalus Fossae, des dépressions du quadrangle d'Arcadia, sur Mars.